Messerschmitt désigne :
 une entreprise allemande de fabrication d'avions, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Willy Messerschmitt, son fondateur ;
 les véhicules biplaces KR 175 et KR 200 construits par Willy Messerschmitt ;
 un des avions allemands produits par cette entreprise, parmi lesquels : 
Messerschmitt Bf 109 ;
 le Messerschmitt Bf 109, une épave d'avion abattu en 1944 à Marseille ;
Messerschmitt Bf 110 ;
Messerschmitt Me 262 ;
 Messerschmitt-Bölkow-Blohm, le groupe aéronautique qui est devenu depuis l'une des composantes allemandes du groupe EADS.